Киселёво или Киселево — название населённых пунктов:

 Киселёво — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Киселёво — село в Старожиловском районе Рязанской области.